Jekatěrina Aleksejevna Dolgoruková (1712–1747, Veliký Novgorod) byla ruská šlechtična, zasnoubená s carem Petrem II. Ruským.

Životopis 
Byla dcerou ruského knížete Alexeje Dolgorukova a neteří knížete Vasilije Lukiče Dolgorukova.

Vyrůstala se svým bratrem Ivanem ve Varšavě v domě svého dědečka Grigórije Fjodoroviče. Údajně milovala rakouského velvyslance Melissima. Dne 19. listopadu 1729 se oficiálně zasnoubila s carem, dostala titul „Její Výsost nevěsta císařovna“ a den poté se přestěhovala do paláce Golovinskij. Melissimo byl vyhoštěn.

Svatba se nikdy nekonala kvůli Petrově smrti v roce 1730. Její rodina, Dolgorukovovi, se ji pokusila dosadit jako vládnoucí císařovnu na způsob Kateřiny I. Ruské, ale neuspěla. Odešla z paláce a na příkaz císařovny Anny Ivanovny byla s rodinou deportována do Berjozova.

V roce 1740 byla umístěna do kláštera v Tomsku. V roce 1741 byla osvobozena císařovnou Alžbětou Ruskou a jmenována dvorní dámou. V roce 1745 se provdala za generálporučíka hraběte Alexandra Romanoviče Brjuse, syna Romana Bruce. Zemřela na nachlazení v roce 1747.

Reference 

Jekatěrina Aleksejevna
Ruské princezny
Ruské dvorní dámy
Narození v roce 1712
Osoby s nejistým datem narození
Úmrtí v roce 1747
Úmrtí ve Velikém Novgorodě
Osoby s nejistým datem úmrtí
Ženy